Международная коалиция за свободу вероисповедания — это международная правозащитная организация, защищающая общественные интересы, расположенная в США и действующая в Китае, Тибете, Гонконге, в европейских странах, Африке, СНГ Азии и т. д. Основана Мун Сон Мёном в 1984 году. Организовывает конференции с участием внешнеполитических ведомств США, издаёт публикации, используемые Госдепом США в целях защиты своих граждан, занимающихся миссионерской деятельностью в зарубежных странах, где имеются американские посольства, а также используется правительственными ведомствами других стран и ООН и университетами Лиги плюща. Ежемесячные отчеты Международной коалиции за свободу вероисповедания разбиты по региональным категориям и отражают степень свободы вероисповедания в тех или иных странах мира. Компания сотрудничает с ОБСЕ и со многими международными правозащитными организациями.

Цель и миссия 
Международная коалиция за свободу вероисповедания — это некоммерческая, нерелигиозная, образовательная организация, занимающаяся защитой свободы вероисповедания всех людей, независимо от вероисповедания, пола или этнической принадлежности.

Вехи 
В 2004 году написала открытое послание Президенту Бушу в защиту ислама с требованием прекратить военные действия в Ираке и прекратить притеснения мусульман. В том же году Павел (Патриарх Сербский) принимал делегацию Международной коалиции за свободу вероисповедания для обсуждения ситуации в Косове.

В 2007 году Дэн Фефферман, исполнительный директор Международной коалиции за свободу вероисповедания, сказал, что «рад и в то же время грустно видеть снова видеть приверженцев Фалуньгун на митинге в этом году, поскольку это значит, что преследование продолжается уже на протяжении восьми лет, и все еще не закончилось».

Резонанс 
В 2002 году в ответ на действия Международной коалиции за свободу вероисповедания заместитель главы правительства Верхней Австрии публично заверил правозащитников в том, что (в одном конкретном случае) «признанные и непризнанные религии более не будут притеснять…, более того, непризнанные религии могут выложить информацию о себе в правительственной интрасети».

В 2011 году Член Палаты представителей США Гас Билиракис выступил на конференции, организованной коалицией, порицая преследование меньшинств на религиозной почве, сказав, что «его собственная дочь стала жертвой религиозного преследования в Турции, будучи христианкой, и обещаю, что всегда буду поддерживать подобную правозащитную деятельность».

Публикации 
 Свобода вероисповедания и новое тысячелетие (англ. Freedom of Religion and the New Millenium). Международная коалиция за свободу вероисповедания. ISBN 9780970147004
 Свобода вероисповедания и Европейский суд по правам человека (англ. Religious Freedom and European Court of Human Rights)
 Свобода вероисповедания и демократия как неотъемлемые права человека (англ. Religious Freedom and Democracy as Fundamental Human Rights)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт на английском языке

Организации Церкви объединения
Правозащитные организации
Свобода вероисповедания